La maison capétienne de Bourbon-Vendôme est une branche de la maison capétienne de Bourbon dont l'auteur est Jean VII (ou ) de Bourbon, comte de Vendôme († 1393), fils cadet de Jacques  de Bourbon-la Marche (1319-1362), comte de la Marche et de Ponthieu (connétable de France, fils du duc Louis Ier de Bourbon) et de Jeanne de Châtillon-Saint-Pol dame de Condé-sur-Escaut (seigneurie du château), Leuze, Duisant et Carency. Cette maison est directement à l'origine de la Maison de Bourbon qui régna sur la France à partir de Henri IV. Jean VII avait un frère aîné, Pierre  de la Marche, et un frère benjamin, Jacques de Bourbon-Préaux.

Armoiries 
De France, semé d'abord de fleurs de lis sans nombre (réduites à trois, sous Charles VI) ; cotice de gueules chargée de trois lionceaux d'argent.

Généalogie 
Les Bourbons qui furent comtes, puis ducs de Vendôme sont :

 Jean VII (ou ) de Bourbon († 1393), comte de la Marche, comte de Vendôme et de Castres par son mariage avec Catherine de Vendôme,
Jacques  (1370-1438), fils du précédent, comte de la Marche et de Castres, roi de Naples par son  mariage avec Jeanne  de Naples, père d'Éléonore, comtesse de Castres et de la Marche (Postérité dans la Maison d'Armagnac),
Louis  de Bourbon-Vendôme (1376 † 1446),fils du précédent, comte de Vendôme et de Castres, seigneur de Mondoubleau, d'Épernon, de Préaux et de Romalart, grand-chambellan, grand-maître de France, gouverneur de Picardie, de Champagne et de Brie. Époux de Jeanne de Laval-Montfort.
 1446-1477 : Jean VIII (ou II) de Bourbon-Vendôme († 1477), fils du précédent, comte de Vendôme, sgr. d'Épernon, de Montdoubleau, de Montoire, de Lavardin et de Bonneval. Mari d'Isabelle de Beauvau dame de Champigny (-sur-Veude) et La Roche (-sur-Yon). De sa liaison avec Philippine/Philippote de Gournay sont issus les Bourbon-Ligny (-sur-Canche)-Rubempré  (voir Maison de Bourbon-Ligny ; leur fils Jacques de Ligny est le père entre autres enfants de Catherine, épouse de Jean d'Estrées, marquis de Cœuvres, comte d'Orbec ; Catherine et Jean sont les grands-parents paternels de Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV, évoquée ci-dessous).
 1477-1495 :François de Bourbon-Vendôme (1470 † 1495), fils du précédent, comte de Vendôme et sire de La Roche, et par son mariage avec Marie de Luxembourg-Saint-Pol, comte de Saint-Pol, de Conversano, de Marle et de Soissons, vicomte de Meaux, baron d'Enghien, seigneur d'Épernon, de Gravelines, de Dunkerque, de Ham, de Bohain et de Beaurevoir, de Condé-en-Brie, châtelain de Lille et de Cambrai. Son frère cadet Louis, prince de La Roche-sur-Yon, épouse la future duchesse de Montpensier.
 1495-1537 : Charles de Bourbon (1489 † 1537), fils du précédent, duc de Vendôme, pair de France, comte de Soissons, de Marle, de Conversano, vicomte de Meaux, seigneur d'Épernon, de Montdoubleau, de Condé-en-Brie, de Ham, de Gravelines, de Dunkerque, de Bohain, de Beaurevoir et de Hesdin, châtelain de Lille, gouverneur de Paris et de l'Île de France. Mari de Françoise de Valois-Alençon.En 1514, le comté de Vendôme est érigé en duché-pairie. En 1527, à la mort du connétable de Bourbon, Charles de Bourbon devient chef de la maison capétienne de Bourbon (mais il n'hérite pas du duché de Bourbon, confisqué par la Couronne).
 1537-1562 : son fils Antoine de Bourbon (1518 † 1562), roi de Navarre par son épouse Jeanne d'Albret. Antoine  de Bourbon, par sa femme Jeanne d'Albret roi de Navarre, prince souverain de Béarn, duc d'Albret, comte de Foix, de Bigorre, d'Armagnac, de Rodez et de Périgord, vicomte de Limoges, seigneur du pays de Soule ; aussi duc de Vendôme et de Beaumont, comte de La Marche et d'Enghien, seigneur de Senonches, gouverneur et lieutenant général de Picardie puis de Guyenne, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, chef des conseils et lieutenant général du royaume pendant la minorité de Charles IX, premier prince du sang et premier pair de France. Le frère cadet d'Antoine est Louis, prince de Condé, dont sont issus les Conti et les Soissons.
 1562-1589 : son fils Henri IV (1553 † 1610), roi de Navarre (1572-1610) et de France (1589-1610), hérite du duché de Vendôme. En 1589, il le réunit à la Couronne, mais le donne ensuite en apanage à César de Vendôme, le fils qu'il eut de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées ci-dessus.
Jean (1378-1458), frère de Jacques II et de Louis, seigneur de Carency et de Savigny, auteur de la maison de Bourbon-Carency
et leurs sœurs : - Anne (vers 1375-1408 ; x 1° Jean de Berry, comte de Montpensier, puis 2° Louis  de Bavière) ; - Marie (1387-1465) ; et - Charlotte (1392-1422 ; x Janus de Lusignan, roi de Chypre).

Sources 
 Généalogie des Bourbons
 Nicolas Louis Achaintre, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon, éd. Didot, 1825

Voir aussi 
 Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon
 Bourbonnais
 Bourbons (dynastie française)

Maison capétienne de Bourbon
Bourbonnais
Vendôme